Sint-Johanneskathedraal (Kamień Pomorski)
 Sint-Johanneskathedraal (Lublin)
 Sint-Johanneskathedraal (Oban)
 Sint-Joahnneskathedraal (Smyrna)
 Sint-Johanneskathedraal (Warschau)
 Sint-Johanneskathedraal (Wrocław)
 Sint-Johanneskathedraal (Toruń)